Gmići (Bugojno, BiH)
Gmići (Prozor-Rama, BiH)